Por Castelo de Idanha você pode estar à procura do:
 Castelo de Idanha-a-Velha, na estação arqueológica de Idanha-a-Velha; ou do
 Castelo de Idanha-a-Nova, o castelo templário em Idanha-a-Nova,

ambos no Distrito de Castelo Branco, em Portugal.

Desambiguação